Гансхорен (; также Гансорен, ) — одна из 19 коммун, составляющих Брюссельский столичный округ Королевства Бельгия. Как и другие районы Брюсселя, он официально двуязычный: здесь официальными признаны французский, на котором говорит до 80 % населения, и нидерландский языки. Расположен на северо-западе Брюсселя, в состав которого коммуна была включена после переписи 1947 года согласно утверждённому в 1932 году закону. Общая площадь составляет 2,46 км² при плотности населения свыше 8 541 жителя на 1 км².

С октября 2018 года Гансхореном руководит первый в истории Бельгии темнокожий мэр — 71-летний Пьер Компани, отец всемирно известного футболиста Венсана Компани, прибывший в страну в 1975 году из Заира (ныне — Демократическая Республика Конго) как беженец.

Динамика населения 
 2006 — 20 970
 2008 — 21 743 (14,35 % жителей — иностранцы)
2020 — 25 234

Примечания 

Коммуны Брюсселя